

Geografia 
 Madonna della Stella – frazione del comune italiano di Montefalco
 Madonna della Stella – frazione del comune italiano di Castel San Lorenzo 
 Madonna della Stella – frazione del comune italiano di Cellatica
 Madonna della Stella – frazione del comune italiano di Ferentino
 Madonna della Stella – frazione del comune italiano di Broccostella (sede comunale)
 Santa Maria la Stella – frazione del comune italiano di Aci Sant'Antonio

Religione 
 Madonna della Stella – titolo con cui è venerata Maria, madre di Gesù

Pagine correlate 
Chiesa della Madonna della Stella
Chiesa di Santa Maria della Stella (disambigua)
Stella Maris (disambigua)
Chiesa di Stella Maris